Voivodeni se poate referi la:
Localități din România:
Voivodeni (), Arad
Voivodeni (), Brașov
Voivodeni (, ), reședința comunei cu același nume, Mureș
Voivodeni (), Sălaj

Altele 
Voivodina (), provincie din Serbia
Voivodinț (, , ), localitate în Districtul Banatul de Sud, Voivodina, Serbia

Vezi și 
 Voivozi
 Vajda
 Wajda

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave